Народный комиссариат юстиции:
 Народный комиссариат юстиции РСФСР
 Народный комиссариат юстиции СССР